Astor kan syfta på:

Geografi

Antarktis 

 Astor (ö), 
 Mount Astor,

Argentina 
Aeropuerto Internacional Ástor Piazzolla, flygplats i Buenos Aires,

Personer 
Astor (släkt)

Ástor Piazzolla, argentinsk kompositör (1921–1992)
Astor Holmqvist, svensk inspicient (1923–1983)
Astor (fribrottare), mexikansk fribrottare (1998–)

Fiktiva personer 
Astor Qvarts, karaktär från Grisen i säcken

Övrigt 
Astor förlag